Elaeosticta kuramensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Elaeosticta kuramensis ingår i släktet Elaeosticta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
kuramensis